FC Shakhter (kasakhstansk: Шахтёр Футбол Клубы) er en kasakhisk fodboldklub, hjemmehørende i Karagandy. De har været en del af Kasakhstans førstedivision i fodbold siden dens etablering i 1992.

Efter at have fået to 3. pladser i 1995 og 2007, vandt de i 2011 det Kasakhstanske mesterskab.

19. september 2008 blev FC Shakhter Karagandy og FC Vostok diskvalificeret grundet matchfixing i Kasakhstans førstedivision i fodbold. De ledende trænere og andre involverede blev udelukket i 60 måneder.

Titler 
 Kasakhstans førstedivision i fodbold: 2
2011, 2012

 Kasakhstan Cup: 1
2013

 Sovjetunionens førstedivision i fodbold: Vinder 1962

Historiske slutplaceringer

Referencer 

Shakhter Karagandy, FC